Ніколоз Тогонідзе (;  24 квітня 1971) — грузинський футболіст, воротар. Грав за національну збірну Грузії.
 Манана Тогонідзе (род. 1937) — радянська шахістка.